В группу 6 квалификации чемпионата Европы по футболу среди женщин 2013 вошли сборные пяти стран: Англия, Нидерланды, Сербия, Словения и Хорватия.

Матчи в группе прошли в два круга с 17 сентября 2011 по 19 сентября 2012 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата Европы напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в финальную часть, став лучшей среди вторых команд либо попав в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
8 мячей
  Манон Мелис

4 мяча
  Данка Подовац

3 мяча

  Стеф Хотон
  Джилл Скотт
  Эллен Уайт
  Рейчел Уильямс
  Рейчел Янки
  Кирстен ван де Вен
  Мария Радоичич
  Весна Смилькович

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2013
2011 год в женском футболе
2012 год в женском футболе